Haskell může být:

 místopis
 Haskell (Arkansas) – město v Arkansasu
 Haskell (New Jersey) – vesnice v New Jersey
 Haskell (Oklahoma) – město v Oklahomě
 Haskell (Texas) – město v Texasu
 Haskell County – název tří okresů ve Spojených státech amerických
 Haskell County (Kansas) – okres v Kansasu
 Haskell County (Oklahoma) – okres v Oklahomě
 Haskell County (Texas) – okres v Texasu
 příjmení
 Gordon Haskell (1946–2020) – britský zpěvák
 Susan Haskell (* 1968) – kanadská herečka
 Colleen Haskell (* 1976) – americká herečka
 jiný význam
 Haskell (programovací jazyk) – programovací jazyk